Кубок президента Казахстана 2011 — пятый розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в казахстанском городе Астана.

Соревнования прошли с 25 по 31 июля.

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Михаил Кукушкин обыграл  Сергея Бубку со счётом 6-3, 6-4.

Женщины 

 Виталия Дьяченко обыграла  Акгуль Аманмурадову со счётом 6-4, 6-1.
 Виталия Дьяченко выигрывает 1й турнир в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Константин Кравчук /  Денис Молчанов обыграли  Арнау Брюгеса-Дави /  Малика Джазири со счётом 7-64, 6-71, [10-3].

Женщины 

 Виталия Дьяченко /  Галина Воскобоева обыграли  Акгуль Аманмурадову /  Александру Панову со счётом 6-3, 6-4.
 Виталия Дьяченко выигрывает 1й турнир в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.
 Галина Воскобоева выигрывает 1й турнир в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.

Ссылки

См. также 
 Кубок президента Казахстана
 Цикл женских турниров ITF 2011
 Портал: Теннис

Казахстан
Теннис
Июль 2011 года
2011